Estremista – gruppo o individuo che sostiene l'estremismo
Estrema destra
Estrema sinistra
 Estremisti – personaggi DC Comics